Fran González — jogador galego de futebol, conhecido como Fran
Fran (vieira) – viera do jogo Final Fantasy XII, uma das seis personagens jogáveis
Fran (dinossauro) – do filme Dinosaurs

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cinema
Hipocorísticos]